Quarantine est le terme anglais désignant la quarantaine.

 Quarantine est le titre original du roman Isolation de Greg Egan paru en 1992.
 Quarantine est un roman de Jim Crace paru en 1997.
 Quarantine est le titre original du film américain En quarantaine, réalisé par John Erick Dowdle en 2008.
 Quarantine est un film sorti en 1989
 '' en regard de Portebello au niveau de la cité de Dunedin le long de la Péninsule d'Otago